

Норт-Гіллс — місто, штат Західна Вірджинія
 Норт-Гіллс — селище, штат Нью-Йорк